

Cinéma 
 Becks, film américain de Daniel Powell et d'Elizabeth Rohrbaugh, sorti en 2017.

Patronyme 
Le nom de Becks est porté par de plusieurs personnalités :
 Eliane Becks Nininahazwe, née en 1976, musicienne et danseuse néerlando-burundaise, militante de la lutte contre le sida.
 Romina Becks, née en 1987, actrice, présentatrice et mannequin allemande.

Toponyme 
 Becks une petite ville de la région d'Otago.

Voir aussi 
 La brasserie Beck's.